Bârlad se poate referi la:

Municipiul Bârlad din județul Vaslui
Râul Bârlad din Moldova.